Gattinger ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Gattinger (1825–1903), US-amerikanischer Botaniker und Arzt deutscher Abstammung
 Kurt Gattinger (1914–2007), SS-Offizier, österreichischer Politiker
 Markus Gattinger (1713–1753), bayerischer Kunstschmied
 Robert Gattinger (1902–1980), österreichischer Maler und Grafiker
 Traugott Erich Gattinger (1930–2006), österreichischer Geologe
 Wilhelm Gattinger (1861–1927), deutscher Landschaftsmaler